Enrique XXIV de Reuss-Ebersdorf (en alemán: Heinrich XXIV, Graf Reuß zu Ebersdorf; Saalburg-Ebersdorf, 22 de enero de 1724- Saalburg-Ebersdorf, 13 de mayo de 1779) fue conde soberano de la Casa de Reuss. Hijo primogénito del conde Enrique XXIX y de su esposa, la condesa Sofía Teodora de Castell-Remlingen, sucedió a su padre como soberano de Reuss-Ebersdorf a su muerte, el 15 de octubre de 1747, y gobernó hasta 1779.

Enrique XXIV fue el padre de la condesa, luego princesa Augusta de Reuss-Ebersdorf, abuela materna de la reina Victoria del Reino Unido y madre del rey Leopoldo I de Bélgica.

Matrimonio e hijos 
El 28 de junio de 1753, contrajo matrimonio en la ciudad de Thurnau con la condesa Carolina Ernestina de Erbach-Schönberg, hija de los condes soberanos Jorge Augusto de Erbach-Schönberg y Fernanda de Stolberg-Gedern. Tuvieron siete hijos:

Títulos y tratamientos 
 22 de enero de 1724-15 de octubre de 1747: Su Alteza el conde Enrique de Reuss-Ebersdorf.
 15 de octubre de 1747-23 de mayo de 1779: Su Alteza Enrique XXIV, conde de Reuss-Ebersdorf.

Ancestros

Referencias 
 Thomas Gehrlein: "Das Haus Reuss: Älterer und Jüngerer Linie", agosto de 2006.

Condes de Alemania
Casa de Reuss